Kinderbach ist ein Gewässername: (Sortierung alphabetisch nach Vorfluter)

 Kinderbach (Glan), linker Zufluss des Glans in Dietschweiler, Ortsgemeinde Nanzdietschweiler, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Kinderbach (Münster-Süd), rechter Zufluss des Kannenbachs (zum Dortmund-Ems-Kanal) bei Schulze-Wilbrenning, kreisfreie Stadt Münster, Nordrhein-Westfalen
 Kinderbach (Münster-Nord), linker Zufluss der Münsterschen Aa vor Coerde, kreisfreie Stadt Münster, Nordrhein-Westfalen
 Kinderbach (Pfrimm), rechter Zufluss der Pfrimm vor Pfeddersheim, kreisfreie Stadt Worms, Rheinland-Pfalz